Cl, chlor – pierwiastek chemiczny
 cl, cL – centylitr (centy, litr)
 .cl – domena internetowa Chile
 CL – południowokoreańska piosenkarka

Skróty 
 CAS latency – parametr pamięci komputerowej, opóźnienie bramkowania adresu kolumny
 Champions League – piłkarska Liga Mistrzów UEFA
 Common Lisp – język programowania